Tyge er navnet på flere danske bisper:

 Tyge (biskop i Børglum, død 1177) (død 1177) – biskop i Børglum (også Toke)
 Tyge (biskop i Aarhus) (død 1272) – biskop i Aarhus (også Tuke)
 Tyge (biskop i Børglum, død før 1345) (død før 1345) – biskop i Børglum (også Tyge Klerk)